Il singolare del Virginia Slims of Kansas 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Manuela Maleeva era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Amy Frazier ha battuto in finale 4–6, 6–4, 6–0  Barbara Potter.

Teste di serie

  Barbara Potter (finale)
  Helen Kelesi (quarti di finale)
  Raffaella Reggi (secondo turno)
  Susan Sloane (semifinali)

 Leila Meskhi (quarti di finale) 
 Amy Frazier (campionessa) 
 Dianne Balestrat (secondo turno) 
 Etsuko Inoue (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Kansas 1989